Kabinett Drakeford steht für folgende Regierungen in Wales:

 Kabinett Drakeford I (2018–2021)
 Kabinett Drakeford II (seit 2021)